Лондонски атлетски гран при 2019. одржан је 20. и 21. јула 2019. на Олимпијском стадиону у Лондону. Ово је десети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Сатница 

.

Времена су дата према локалном времену GMT -1.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и троје на основу постигнутог резултата (кв).

100 м (1) 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 14:35 по локалном времену.

Ветар -0,3 м/с

100 м (2) 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 14:45 по локалном времену.

Ветар -0,4 м/с

 100 м (Ф) 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 15:50 по локалном времену.

Ветар +0,7 м/с

Шангај | Осло | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

400 м 
Шангај | Стокхолм | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 14:04 по локалном времену.

800 м 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 14:55 по локалном времену.

Доха | Рим | Рабат | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

Скок увис 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 14:20 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Троскок 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 14:40 по локалном времену.

Рим | Монако | Лондон | Париз | Брисел

Бацање диска 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 13:50 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Рабат | Лондон | Брисел

Жене

100 м 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).

100 м (1) 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 14:15 по локалном времену.

Ветар -0.6 м/с

100 м (2) 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 14:25 по локалном времену.

Ветар: +0,2 м/с

 100 м (ж-Ф) 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 15:50 по локалном времену.

Ветар +0,7 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Брисел

400 м (ж) 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 14:04 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Цирих

1.500 м 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 15:39 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

5.000 м 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 14:56 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Јуџин | Лондон | Брисел

100 м препоне 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).

100 м препоне (1) 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 13:35 по локалном времену.

Ветар -0,5 м/с

100 м препоне (2) 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 13:45 по локалном времену.

Ветар +0,8 м/с

 100 м препоне (Ф) 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 15:29 по локалном времену.

Ветар +0,8 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

400 м препоне 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 15:29 по локалном времену.

Доха | Рим | Осло | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

Скок мотком 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 14:09 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Брисел

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 14:40 по локалном времену.

Доха | Рим | Лондон | Бирмингем | Брисел

Бацање копља 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 14:20 по локалном времену.

Шангај | Рим | Лозана | Лондон | Цирих

Остале дисциплине

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 15:19 по локалном времену.

Ветар: +0,9 м/с

Миља 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 14:45.

5.000 м 

Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 14:13.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 20. јула 2019. године у 15:17 по локалном времену.

Штафета 4х100 м 
Такмичење је одржано 21. јула 2019. године у 13:35 по локалном времену.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга 
 Освојени бодови после 11. митинга

Лондонски атлетски гран при
ИААФ Дијамантска лига 2019.